Kunihiko steht für:
 Kodaira Kunihiko (1915–1997), japanischer Mathematiker
 (6964) Kunihiko, Asteroid des Hauptgürtels